Capparis steht für 
 Kapernsträucher (Capparis), eine Gattung aus der Familie der Kaperngewächse (Capparaceae)
 insbesondere Capparis spinosa, das Kaperngewächs Kapper
 Capparis Island, Insel in Western Australia